НФЛ в сезоне 1924 — стал 5-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Позиции 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей
 Замечание: Ничьи в итоговых таблицах не учитывались до 1972 года

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1924.pdf Сезон 1924 года в деталях] 

Сезоны НФЛ